Techniquement, un automatisme est un sous-ensemble ou un organe de machine(s) destiné à remplacer de façon automatisée une action ou décision habituelle et prédéfinie où l'être humain intervient.
 L'automatique (nom féminin) est la discipline qui étudie mathématiquement et techniquement les méthodes de conception ou d'utilisation de ces automatismes.
 L'automatisme est un mouvement artistique québécois. 
 L'automatisme est un processus psychologique développé par Pierre Janet puis par Henri Wallon (1879-1962).
 L'automatisme mental est un ensemble d'hallucinations décrit par le psychiatre et ethnologue français Gaëtan Gatian de Clérambault.
La défense d'automatisme est un moyen de défense en droit pénal canadien. 
L'automatisme est un moyen de tirer avec une arme.

Automatisme